3 miejscowości w Polsce: 
 Wilkasy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko 
 Wilkasy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Wieliczki 
 Wilkasy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap